Шанън може да се отнася за:
 Шанън, град в Ирландия
 Шанън (река), река в Ирландия

 Хора
 Клод Шанън (1916 – 2001), американски инженер и математик

 Окръзи в САЩ
 Шанън (окръг, Мисури)
 Шанън (окръг, Южна Дакота)